Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2016 var den 130. turnering om Wimbledon-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2016 og blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 27. juni - 10. juli 2016, mens kvalifikationen blev afviklet den 20. - 24. juni 2016 i Bank of England Sports Ground i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Andy Murray, som i finalen besejrede Milos Raonic med 6−4, 7−6, 7−6, og som dermed vandt sin anden Wimbledon-titel i herresingle og tredje grand slam-titel i karrieren. Murray spillede sin 11. grand slam-finale, men det var første gang, at han ikke stod over for enten Roger Federer eller Novak Djokovic. Raonic var til gengæld i sin første grand slam-finale i karrieren, og han var endvidere den første canadier i tennishistorien, der havde formået at kvalificerede sig til en grand slam-finale i herresingle. Men det lykkedes ham altså hverken at blive den første canadiske vinder af en grand slam-titel i single eller at opnå revanche for nederlaget til netop Murray i finalen ved Queen's Club-mesterskaberne tre uger tidligere.

I semifinalen havde Milos Raonic besejret Roger Federer, som var i Wimbledon-semifinalen i herresingle for 11. gang i karrieren, hvilket var en tangering af Jimmy Connors' rekord for flest seminaleoptrædender, og schweizeren var da også den ældste semifinalist i herresingle, siden Ken Rosewall som 39-årig i 1974 nåede finalen. Federers kvartfinalesejr over Marin Čilić, hvor han i øvrigt undervejs måtte afværge tre matchbolde, indbragte ham endvidere rekorden for flest vundne grand slam-kampe i single i tennishistorien, idet han med 307 sejre overhalede Martina Navratilova, som i sin karriere "kun" opnåede at vinde 306 grand slam-kampe i single. Kvartfinalesejren var schweizerens 84. vundne herresinglekamp i Wimbledon, hvilket var en tangering af endnu en af Connors' Wimbledon-rekorder.

Novak Djokovic var forsvarende mester og havde muligheden for at blive den første spiller siden Don Budge i 1938, der vandt fem grand slam-turneringer i herresingle i træk, men den topseedede serber tabte i tredje runde til 28.-seedede Sam Querrey med 7−6, 6−1, 3−6, 7−6.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg £ 11.576.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 5 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 106 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 16. maj 2016 (seks uger før turneringens start), heraf syv spillere, der opnåede adgang på grundlag af deres beskyttede rangering (markeret med PR i listen nedenfor).
 6 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

De 32 højst placerede spillere på Wimbledon-mesterskabernes seedningsliste i herresingle blev seedet.

 Spillernes rangering på ATP's verdensrangliste i single er angivet pr. 27. juni 2016 (dvs. ved turneringens start).

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen, der blev afviklet i perioden 20. - 24. juni 2016 på Bank of England Sports Ground i Roehampton, spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Matthew Barton
  Aleksandr Kudrjavtsev
  Tristan Lamasine
  Marcus Willis
  Ruben Bemelmans
  Bjorn Fratangelo
  Luke Saville
  Marius Copil
  Igor Sijsling
  Albano Olivetti
  Lukáš Lacko
  Yoshihito Nishioka
  Franko Škugor
  Dennis Novikov
  Radu Albot
  Édouard Roger-Vasselin

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2016
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2016
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2016
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2016

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne

Noter 

Wimbledon-mesterskaberne 2016
2016
ATP World Tour 2016